São Bernardo do Campo (portugisiska: SBCampo, São Bernardo) är en kommun i Brasilien.   Den ligger i delstaten São Paulo, i den sydöstra delen av landet,  km söder om huvudstaden Brasília. Antalet invånare är . São Bernardo do Campo ligger vid sjöarna  Reservatório do Rio Grande Reservatório do Reprezas da Rio Grande och Represa Billings.

Följande samhällen finns i São Bernardo do Campo:

 São Bernardo do Campo

I omgivningarna runt São Bernardo do Campo växer i huvudsak städsegrön lövskog. Runt São Bernardo do Campo är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatet i området är fuktigt och subtropiskt. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är mars, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är maj, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Indelningar i São Paulo (delstat)